

Topônimos 

 Tosa (Kochi), cidade na província japonesa de Kōchi;
 Província de Tosa, uma das antigas províncias do Japão, hoje conhecida como Kōchi

Veterinária 

 Tosa, raça canina;
 Tosa, corte de pelo

Desambiguação